Willem III van Oranje; Koning van Engeland, Schotland en Ierland van 1688 tot 1702
Willem I der Nederlanden; Koning der Nederlanden van 1815 tot 1840
Willem II der Nederlanden; Koning der Nederlanden van 1840 tot 1849 
Willem III der Nederlanden; Koning der Nederlanden van 1849 tot 1890

Zie ook de doorverwijspagina's:
Koning Willem I
Koning Willem II
Koning Willem III
Willem IV